Stochastische variabele: variabelen in de kansrekening
 Discrete stochastische variabele
 Continue stochastische variabele
 Variabele (onderzoek): variabelen in het (wetenschappelijk, experimenteel) onderzoek, zoals: afhankelijke variabele, covariabele en onafhankelijke variabele
 Variabele (informatica): variabelen in een programmeertaal
 Veranderlijke ster of Variabele ster: sterren waarvan de helderheid aan variaties onderhevig is
 Veranderlijke belasting of Variabele belasting: wisselende krachten op objecten
 Variabele kosten: kosten die veranderen door een toename of afname in de productieomvang